Farnabazos I, sàtrapa de Frígia Hel·lespòntica
 Farnabazos II, sàtrapa de Frígia Hel·lespòntica